James Caird ist der Name folgender Personen:

* James Caird, 1. Baronet (1864–1954), schottischer Geschäftsmann und Museumsgründer
 James Key Caird (1837–1916), schottischer Geschäftsmann, Mathematiker und Sponsor

James Caird ist der Name folgender Schiffe:
 James Caird (Schiff), Rettungsboot der Endurance-Expedition
 James Caird II, Nachbau der James Caird, siehe James Caird (Schiff) #Nachbau – James Caird II